

Geografia 
 Fossa delle Izu-Ogasawara – fossa oceanica nel Pacifico occidentale
 Isole Ogasawara – isole tropicali e sub-tropicali giapponesi
 Ogasawara – villaggio dell sottoprefettura di Ogasawara, Giappone
 Parco nazionale di Ogasawara – parco nazionale nelle isole Ogasawara

Persone 
 Mitsuo Ogasawara – ex calciatore giapponese

Altro 
 Clan Ogasawara – clan giapponese di daimyō del Giappone feudale
 10169 Ogasawara – asteroide della fascia principale
 Sachiko Ogasawara - personaggio della serie di light novel Maria-sama ga miteru